Poyet est un patronyme qui désigne une famille seigneurale de l'Anjou à l'époque de la Renaissance, ainsi qu'un certain nombre de personnalités contemporaines.

Famille Poyet 

 Guy Poyet (?-1509), échevin perpétuel d'Angers et magistrat de la Renaissance.
 Guillaume Poyet (1473-1548), magistrat et avocat français exerçant à Angers et à Paris. Il est le frère de l'échevin et avocat d'Angers Pierre Poyet.
 Pierre Poyet (1543-), avocat et conseiller du roi ainsi que maire d'Angers (magistrat de la Renaissance), frère de Guillaume Poyet.
 Thierry Poyet (1965-), homme politique monégasque.

Autres homonymes 

 Bernard Poyet (1742-1824), architecte français ;
 Guillaume Poyet (1974-), compositeur de musique de films ;
 Gustavo Poyet (1967-), footballeur uruguayen ;
 Louis Poyet (1846-1913), graveur et illustrateur français ;
 Nicolas Poyet dit Foé (1997-), auteur-compositeur-interprète français ;
 Pierre Poyet (1946), un banquier suisse ;
 Robert Giraud du Poyet (1665-1740), gouverneur de la Grenade (1723) et de la Guadeloupe (1727 à 1734) ;
 Romain Poyet (1980-), footballeur français ;
 Thierry Poyet (1968), écrivain et universitaire français ;
 Yves Poyet (1942-), artiste plasticien français.

Divers 
 Fonds photographique Poyet

Homonymie de patronyme